Код Панипата су вођене три значајне битке у борбама за превласт у Индији.

 Прва битка код Панипата (1526)
 Друга битка код Панипата (1556)
 Трећа битка код Панипата (1756)